Club Brugge breidde zijn spelerskern voor het seizoen 1995/96 uit met de Kroaten Robert Špehar en Mario Stanić. De twee aanvallers bleken een duidelijke versterking voor blauw-zwart, dat in de zomertransferperiode afscheid nam van onder René Eijkelkamp en Rudi Cossey.

In de Europacup II raakte Brugge niet verder dan de tweede ronde. Het wipte eerst Sjachtar Donetsk uit het toernooi, maar werd vervolgens zelf uitgeschakeld door het Real Zaragoza van trainer Víctor Fernández. In eigen land kende het team van Hugo Broos meer succes. Met de makkelijk scorende Špehar en Stanić in het elftal en dankzij het pas ingevoerde driepuntensysteem wist Club Brugge al snel afstand te nemen van titelverdediger RSC Anderlecht. Blauw-zwart sloot het seizoen uiteindelijk af als landskampioen, met tien punten voorsprong op de Brusselaars. Mario Stanić werd met twintig treffers topschutter.

Ook in de beker van België kende blauw-zwart succes. Na een zuinige overwinning op derdeklasser FC Poederlee schakelde blauw-zwart onder meer SK Beveren en Sint-Truidense VV uit. In de finale mocht het team van Broos het opnemen tegen stadsrivaal Cercle Brugge. Ondanks een vroege achterstand werd de Brugse stadsderby met 2-1 gewonnen dankzij twee doelpunten van Stanić. Het was na 1977 de tweede keer dat Club Brugge de dubbel veroverde.

Op 24 januari 1995 werd de Australische libero Paul Okon beloond met de Gouden Schoen. Na afloop van het seizoen werd Hugo Broos voor de tweede keer in zijn carrière verkozen als Trainer van het Jaar.

Selectie

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Club Brugge in het seizoen 1995-1996 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): VTM
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Competitie

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken 
De spelers met de meeste wedstrijden zijn in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Individuele prijzen
 Gouden Schoen: Paul Okon
 Topschutter: Mario Stanić
 Trainer van het Jaar: Hugo Broos

Afbeeldingen

Externe links
Officiële site

Club Brugge naar seizoen
Belgische voetbalclub 1995/96